Wiertz ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Joseph Wiertz (1806–1865), belgischer Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Frans Wiertz (Franciscus Jozef Maria Wiertz; * 1942), 23. Bischof des römisch-katholischen Bistums Roermond und der 9. Bischof von Roermond
 Henricus Franciscus Wiertz (1784–1858), niederländischer Genre-, Stillleben- und Landschaftsmaler sowie Lithograf 
 Jupp Wiertz (Joseph Lambert Wiertz; 1888–1939), deutscher Werbegrafiker und Plakatkünstler
 Oliver Wiertz (* 1964), deutscher Philosoph
 Stefan Wiertz (* 1964), deutscher Koch und Autor

Siehe auch:
 Wirtz, Wirz, Wirths